Ziwa kann folgende Bedeutung haben:

 Ziwa Rukwa, Diözese in der anglikanischen Kirchenprovinz von Tansania
 Ziwa (Kenia), kenianische Ortschaft in der Nähe von Eldoret/Uasin Gishu County 
 Diwan Maṣbuta d-Hibil Ziwa, kanonisches mandäisches Schriftzeugnis
 Qmaha d-Hibil Ziwa, mandäische Handschrift
 Ziwakultur, auch Gokomere- oder Ziwa-Tradition, eisenzeitliche Ackerbaukultur mit charakteristischer Töpferei und Kupfergebrauch; Funde im heutigen Simbabwe und in Mosambik (Sambesibecken)
 Ziwa-Ruinen, bauliche Überreste der Ziwakultur bei Nyanga / Provinz Manicaland in Simbabwe